Delaroche kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Delaroche
 François Delaroche

Robotskapade auktorsförkortningar